НХА у сезоні 1916—1917 — 8-й регулярний чемпіонат НХА. Сезон стартував 27 грудня 1916. Закінчився 10 березня 1917. Переможцем Кубку Стенлі став клуб «Сієтл Метрополітанс» (перша перемога).

Регулярний сезон

Перший етап

Другий етап

Найкращі бомбардири

Фінал НХА

Фінал Кубка Стенлі

Посилання 
 Сезон 1916/1917 
 Кубок Стенлі на сайті НХЛ 

1916 у хокеї з шайбою
1917 у хокеї з шайбою